En o EN puede referirse también a:

Siglas 
 en, el código ISO 639-1 para el idioma inglés.
 La etilendiamina, líquido incoloro con olor a amoniaco que se disuelve en el agua formando una disolución de pH básico.
 Comité Europeo de Normalización (CEN),  el órgano comunitario encargado de elaborar las normas EN, que definen los estándares europeos.
 Estonia (FIPS 10-4 y un obsoleto código de países de la OTAN).
 Electronegatividad, una medida de la capacidad de un átomo  o molécula de atraer electrones en el contexto del enlace químico.
 Editorial Novaro, nombre de una editorial de cómics de México. Sus publicaciones se comercializaron en América Latina y España.

Sumeria 
 En o EN, cargo político en Sumeria, similar al rey de una ciudad, que luego evoluciona al ensi o patesi.

Otros 
 La preposición en.
 La letra en cirílica (Н, н).

Enlaces externos 

Siglas